Rauchenberg ist der Ortsname von

 Rauchenberg (Aying), Ortsteil der Gemeinde Aying, Landkreis München, Bayern
 Rauchenberg (Lenggries), Ortsteil der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Rauchenberg (Schorndorf), Ortsteil der Gemeinde Schorndorf, Landkreis Cham, Bayern
 Rauchenberg (Gemeinde Sankt Martin), Weiler in der Gemeinde Sankt Martin bei Lofer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Rauchenberg (Gemeinde Mitterdorf), Ortsteil von Mitterdorf an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Rauchenberg (Gemeinde Passail), Streusiedlung in der Gemeinde Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Rauchenberg (Gemeinde Sankt Ruprecht), Ortsteil von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Rauchenberg (Gemeinde Schwarzautal), Ortsteil der Gemeinde Schwarzautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Rauchenberg ist der Name folgender Berge

 Rauchenberg (Berg), Bergrücken bei Lenggries
 Rauchenberg (Lofer), Berg direkt westlich von Sankt Martin bei Lofer
 Ruchomperk (Rauchenberg), Burgstall bei Černíkov, Tschechien

Siehe auch:
 Rauchenberger
 Rauhenberg